Tonsor ist

 eine alte Bezeichnung für den Friseur, siehe Tonsor (vgl. Tonsur)

Tonsor ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Heinrich Tonsor (1595–1649), deutscher Philosoph und lutherischer Theologe
 Michael Tonsor (um 1543–um 1606), deutscher Musiker, Komponist